Слободан Велимировић (Шид, 2. август 1927 — Бања Лука, 5. октобар 2000) био је српски филмски и позоришни глумац. 

Први професионални ангажман остварио је у Зрењанину. Глумио је у Бањој Луци (1951—1954, 1973-1978), Дубровнику, Вршцу, Задру и Зеници. Неко вријеме био је слободни драмски и филмски умјетник. Остварио је велики број улога у позориштима, југословенским и иностраним филмовима и телевизијским серијама. На бањалучкој сцени глумио је у великом броју представа, а неке од њих су: Коштана, Хасанагиница, Мандрагола, Дани комуне, Млетачки трговац, Дванаеста ноћ, Семе.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Узаврели град   || Радник у поткошуљи
|-
| 1962. || Козара   || Немац на бициклу
|-
| 1969. || Нека далека свјетлост  || /
|-
| 1969. || Wеиссе Wöлфе  || Старк Линксханд
|-
| 1969. || Мост   || Рајнекер
|-
| 1969. || Битка на Неретви   || Holchausen
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Тöдлицхер Ирртум  || Black Tomahawk
|-
| 1971. || Три тачке ТВ филм || /
|-
| 1971. || Бог Курт ТВ филм || /
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево  || Полицијски агент
|-
| 1972. || Слике из живота ударника  || /
|-
| 1972. || Мртво лишће ТВ филм || /
|-
| 1973. || Сутјеска   || Немац са немачким овчаром
|-
| 1973. || Со ТВ филм || /
|-
| 1973. || Заслужено јутро ТВ филм || /
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево ТВ серија || Полицијски агент
|-
| 1974. || Траг  ТВ филм || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту  || Риђи
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || Риђи
|-
| 1979. || Паклени оток  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Газија   || Ефендија у механи
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Лугар, полицијски агент
|-
| 1982. || Двије половине срца  || /
|-
| 1982. || Мирис дуња  || Милорад
|-
| 1986. || Од злата јабука   || Комуниста који је дошао да хапси Данила
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || /
|-
| 1987. || Стратегија швраке  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Стратегија швраке (мини-серија) || 
|-
| 1999. || Све је добро што се добро сврши ТВ мини серија || Бобин деда
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Жене, људи и остало ТВ мини серија || Аутомеханичар
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2000.
Шиђани
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци Републике Српске
Глумци Народног позоришта Републике Српске